Relax nr 23 (pełna nazwa: Relax magazyn opowieści rysunkowych) – to dwudziesty trzeci zeszyt komiksowy serii Relax. Na okładce tego zeszytu znajdują się trzy kadry z komisów umieszczonych w środku.

Zawartość 
 w kąciku filatelistycznym Wojsko Polskie na znaczkach – przedstawiono kilka znaczków wydanych przez Ministerstwo Łączności upamiętniające rocznicę powstania i rozwoju Ludowego Wojska Polskiego, strona 2
 piąta część komiksu Thorgal (album Zdradzona czarodziejka) zatytułowana Drakkar z lodu, scenariusz: Jean Van Hamme, rysunki Grzegorz Rosiński strony 3-8,
 piąta, ostatnia część komiksu Tajemniczy rejs z serii Gucek i Roch zatytułowana – Powrót, scenariusz: Adam Kołodziejczyk, rysunki: Janusz Christa, strony 9-13,
 trzecia część komiksu Czarna róża zatytułowana – Porwanie, scenariusz: Stefan Weinfeld, rysunki: Jerzy Wróblewski, strony 14-21,
 pierwsza część komiksu Kordzik, scenariusz: Tibor Cs. Horvath, rysunki Ernö Zorad, według powieści Rosjanina Anatolija Rybakowa, strony 22-26
 pierwsza część komiksu Tajemnica kipu epizod zatytułowany Poufne zadanie, autorstwa Marka Syszki (rysunki) i Dobrzyńskiej (scenariusz), oparty częściowo na faktach, a częściowo na legendzie, strony 10-15

Przypisy

Bibliografia 
 Czar „Relaksu” #23: Zemsta Wikinga i inkaski skarb w Niedzicy

Polskie komiksy